Blendeke (Frans: Blendecques) is een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais (regio Hauts-de-France) en telt 5186 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Sint-Omaars.

Geografie
De oppervlakte van Blendeke bedraagt 9,6 km², de bevolkingsdichtheid is 540,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Geboren in Blendeke
 Alfred Machin (1877-1929), filmregisseur

Externe links